Jiangyi bezeichnet:

 Jiangyi (Gongqingcheng) (江益镇), Großgemeinde der Stadt Gongqingcheng in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Jiangyi (Yuanmou) (姜驿乡), Gemeinde im Kreis Jiangyi in der chinesischen Provinz Yunnan